Йорданка (, ):
 Благоева, Йорданка Иванова
 Донкова, Йорданка
 Фандыкова, Йорданка Асенова